Jesús Conde Ayala (Archidona, Málaga, 1953) es un pintor español. Es doctor en Bellas Artes y profesor titular en la Facultad de Bellas Artes Alonso Cano de Granada. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada, de la Fundación Cultural Archidona de Málaga, del Consejo académico del Programa Cátedras de las Artes y la Cultura de la Fundación Euroárabe de Universidad de Granada desde 2007, asesor cultural para el Legado Andalusí de Granada, nombrado notable por Cetursa por las Ceremonias y los eventos culturales de los campeonatos de Esquí´95 Sierra Nevada en Granada.

Biografía 
Jesus Conde Ayala nació el 27 de septiembre de 1953 en Archidona (Málaga). Estudió en la Universidad de Sevilla la especialidad de Bellas Artes doctorándose en Bellas Artes por la Universidad de Granada con la tesis "Técnicas de impronta en grabado al aguafuerte".
Desde su primera exposición colectiva en la Madraza, en 1977, Jesús Conde ha concebido y ejecutado una obra ingente de dibujos, pinturas, grabados, ilustración, o diseño que han sido expuestos en distintas galerías de todo el mundo. Sus lienzos, sus láminas y sus estampas se cuelgan en pinacotecas e instituciones de todo el mundo, desde el Museo 'Casa de los Pisa' de Granada al Museo de Arte de Vassa, en Finlandia, pasando, entre otros muchos, por la Galería Nacional de Arte Moderno de Santo Domingo, el Museo Olímpico de Lausanne, en Suiza, la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, la Galería de Arte de la Unión de Pintores de Bielorrusia, El Museo Postal y Telegráfico de Madrid, la Universidad de Granada, el Museo Ermitage de San Petersburgo, el Museo Nacional de Lituania, o el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla. De sus pinceles brota una pintura luminosa, en la que lo clásico sirve de fondo a una visión más modernista y más abstracta de la existencia. Estudioso del color y explorador de los universos del dibujo, Jesús Conde Ayala indaga en las formas excluyentes del sujeto con el mismo afán que dedica largas horas a la investigación los tonos verdes. Y en tanto su obra se nos antoja refinada y elegante, en ese contrapunto de lo proporcionado, lo académico, lo equilibrado, frente al trasmundo de la sociedad que nos ha tocado vivir. Se diría que el pintor enfrenta la calidez con el hielo, la Grecia clásica con el suburbio turbulento que nos ha tocado vivir. 
El arte es, en sí mismo, pretexto vital y objeto último en la obra de este archidonés definitivamente afincado en Granada, que se muestra cautivo del paisaje andaluz o fascinado en la curva del Níger; que se afana en las atmósferas del horizonte grecolatino, en sus columnas, en sus capiteles; y se deja conquistar en el tráfago urbano de unos ojos inverosímiles.
La percepción del mundo de Jesús Conde, desde su obra inmensa y diversa, da cuenta de un espíritu libre y contestatario, indomable acaso, pero también de su refinada sensibilidad, una sensibilidad que el artista deja ver en cada trazo agazapada en las formas, en los objetos, en las proporciones, en el color.'Sus últimas Exposiciones individuales'
2001 Exposición de pintura “Viaje en la Noche” Galería de Arte Jesús Puerto en Granada
Exposición de pintura "La Memoria del Metal" Centro Cultural de Arte de Tamaulipas en Ciudad Victoria. México
2002 Exposición de pintura “Piedra Aurea” Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros de la General de Jaén y Úbeda.
2003	Exposición de pintura “PIEDRA AUREA” en la Sala de Exposiciones Caja Granada en Jaén y en el Hospital de Santiago de Úbeda (Jaén), organizado por el Ayuntamiento de Úbeda y la Caja de Granada.
2004	Exposición de pintura “UMBRAL” en la Sala de Exposiciones de Caja Granada y en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Antequera (Málaga).
2005 Exposición de pintura “METALES”. Casa de la Condesa de Torre Isabel de Motril. Granada
Exposición de pintura “UMBRAL”. Sala García Lorca. Comunidad Autónoma de Melilla. 
Exposición de pintura “LA EDAD DEL METAL”. Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros de Almería.
2006 Exposición de pintura “Pinturas de Jesús Conde”. Sala Braulio II. Castellón. 
Exposición de pintura “JESUS CONDE AYALA” Sala de Exposiciones Patio de Escuelas de la Universidad de Salamanca. 
2008	Exposición de pintura “SAHEL”. Galería de Arte Ceferino Navarro. Granada
2010-2011 Exposición itinerante de pintura “La Habana” en la Sala de Exposiciones de Caja Granada, Ayuntamiento de Archidona (Málaga), Museo de Cádiz, Museo de Huelva y Museo de Jaén.

Publicaciones y catálogos 
Publicación de la Tesis Doctoral: “Técnicas de Impronta en Grabados al aguafuerte”. Nota: Acto cum laude por unanimidad. Publicada el 29 de julio de 1992 por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de :Granada.
Ilustraciones del libro LAS CIUDADES PERDIDAS DE MAURITANIA. Expedición a la Cuna de los almorávides, Editores; Mauricio Pastor y Manuel Villar Raso. Editado por Sierra Nevada 95 / Legado Andalusí. Dep. *Legal; GR-123-1996. ISBN 84-89016-23-2
“Una Propuesta Plástica” El Legado Andalusí. Autores; Xaverio, Manuel Gómez Rivero, Jesus Conde, Juan Manuel Brazan, Emilio Zurita, Alejandro Gorafe, José Manuel Darro, Juan Vida, Mª Teresa Martín Vivaldi, *Miguel Rodríguez Acosta, Julio Juste. Dep. Legal; GR/117/95. Pág.20-23
Capítulo “La negra luz”, Portada e ilustraciones del libro LA MUJER SUBSAHARIANA: TRADICIÓN Y MODERNIDAD, I: MALI. Editado por la Universidad de Granada y la Biblioteca Crónica Nova de Estudios Históricos. Pág *307- 324. Granada. ISBN 84-338-2783-9. Dep. Legal: GR/1.091-2001.
JESUS CONDE AYALA. “NIGER DIBUJOS”. Bodonia SL. Dep. Legal: GR 913/2003.
“UMBRAL” Catalogo Jesús Conde Ayala. Caja Granada. Dep. Legal: GR/2129-2004. Granada.
JESUS CONDE AYALA. “LIBRO DE VIAJES”3 Ediciones Universidad de Salamanca. I.S.B.N.: 84-7800-475-0. Dep. Legal: S-75-2006. Salamanca.
CATALOGO JESUS CONDE AYALA. Ediciones Universidad de Salamanca. I.S.B.N.: 84-7800-476-9. Dep. Legal: S-111-2006. Salamanca.
“SAHEL” Catalogo digital para la exposición Galería Ceferino Navarro. Dep. Legal: GR-3023-2007. Granada.
Publicación del discurso, “Los Objetos Melancólicos”. Para la recepción académica en la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada. Dep. Legal: GR/ 315-2008.
Catalogo LA HABANA de Jesús Conde. Ediciones Caja Granada. ISBN 978-84-92747-21-4.

Obras en algunas instituciones 
Junta de Andalucía. Presidencia
Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla.
Centro Antares. Sevilla
Diputación de Granada
Calcográfica Nacional Madrid
Biblioteca Nacional de Madrid
Fundación Caja de Ahorros "La General" Granada
Fundación UNIASA
Museo "Casa de los Tiros". Granada
Colección Caja de Ahorros de Málaga
Museo "La Casa de las Pisas" de Granada.
Excmo. Ayuntamiento de Granada
Museo de Arte de Vassa. Finlandia
Museo Español de Grabado Contemporáneo. Marbella.
Galería Nacional del Arte Moderno, Santo Domingo. República Dominicana
Galería "Arte Republicano de la Unión de Pintores" Minsk (Bielorrusia).
Museo Nacional de Lituania. Vilnis (Lituania)
Museo Ermitage. San Petersburgo (Rusia)
Grabados en la Galería Republicana de Arte de la Unión de los Pintores de Bielorrusia. Minsk
Carpeta de Grabados con Título "Armaduras" en la Biblioteca Nacional de Madrid
Carpeta de Estampas "El Arte de Grabar en Ganada" en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid.
Dibujo para el Homenaje a Antonio Machado, promovido por el Departamento de Ciencias Literarias y Filosóficas de la Universidad de Turín.
Fundación Metrópolis S.A Madrid.
Cuadros, Carteles y diseños para El Legado Andalusí. Granada
Junta de Andalucía. Órgano Consultivo. Granada
Universidad Euroarabe. Granada.
Museo Postal y Telegráfico de Madrid. Colección “Ciento y … postalicas a Federico García Lorca” constituida por 256 postales originales por 256 artistas. Madrid
Fundación Euroárabe de Altos Estudios. Granada.
Museo Olympique de Lausamne. Suiza. 2004
Cetursa. Sierra Nevada. Granada.
Teatro Municipal de Atarfe (Granada). Mural de cinco Paneles para la entrada. 2007.
Excmo. Ayuntamiento de Baza (Granada) Retrato de su Majestad el Rey de España para la sala consistorial. 2006.
Excmo. Ayuntamiento de Archidona. Málaga.
Excmo. Ayuntamiento de Úbeda. Jaén.
Casa Museo de Federico García Lorca en Fuentevaqueros. Granada.
Fondo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada.
Rectorado de la Universidad de Granada.
Sala de Presidentes de la Caja General de Granada.
Fundación Manuel Cano. Granada
Museo de Andalucía. Caja-Granada. Granada

Referencias

Enlaces externos 
 
 Información en Arterealista
 
 Información en Arteinformado
 
 
 
 
 

Pintores de Málaga
Pintores de España del siglo XX
Pintores de España del siglo XXI
Académicos de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias
Nacidos en Archidona